Bedrijf
Abbey Theatre, theater in Dublin

Personen met de achternaam Abbey
Edward Abbey, Amerikaans schrijver en essayist
Edwin Austin Abbey, Amerikaans kunstschilder en illustrator
Gregory Abbey, Amerikaans acteur
Leon Abbey, Amerikaans jazzviolist en bandleider

Voornaam
Abbey, variant van de meisjesnaam Abigaïl

Zie ook 
Abbey Road (doorverwijspagina)